Hans Uhlmann (1900-1975), een Duits beeldhouwer
 Wolfgang Uhlmann (1935-2020), een Duits schaker